Cette liste des familles contemporaines de la noblesse belge ne retient que les familles subsistantes faisant partie officiellement de la noblesse belge avec un principe légal de noblesse héréditaire, à l'exclusion des familles de nationalité belge de noblesse non reconnue ou de noblesse étrangère n'ayant pas introduit une requête d'incorporation dans la noblesse auprès de S.M. le roi des Belges.

Cette liste non exhaustive est reprise de façon plus complète dans l’État présent de la noblesse belge, qui, quoiqu'il ne soit pas une publication officielle (comme le Nederland's Adelsboek), n'en présente pas moins, malgré certaines erreurs, un caractère relativement fiable.

Liste des familles contemporaines de la noblesse belge 

La colonne "titre(s)" ne mentionne que le(s) titre(s) héréditaire(s).

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Y

Z

Bibliographie et sources 

 - en ligne

Paul De Win, "Lettres patentes de noblesse octroyées par S.M. Albert II, Roi des Belges, 1993 - 2000", éditions Lannoo / Racine, 2001. 
Paul De Win, "Lettres patentes de noblesse octroyées par S.M. Albert II, Roi des Belges, 2001 - 2008", éditions Lannoo / Racine, 2010.
Philippe de Bounam de Ryckholt et Georges de Hemptinne, "Lettres de noblesse octroyées par Sa Majesté Baudouin Roi des Belges (1951-1991), Collection Heraldica Belgica, Bruxelles, 1991.

Philippe de Bounam de Ryckholt et Georges de Hemptinne, "Lettres de noblesse octroyées par Sa Majesté Baudouin Roi des Belges, seconde partie (1991-1993), Collection Heraldica Belgica, Bruxelles, 1993.
Listes des titres de noblesse, chevalerie et autres marques d'honneur accordées par les souverains des Pays-Bas, depuis 1659 jusqu'à 1794, Bruxelles, 1847 lire en ligne.
 Paul Janssens, De la noblesse médiévale à la noblesse moderne, La création dans les anciens Pays-Bas d’une noblesse dynastique (-début ), lire en ligne.
 - lire en ligne

Notes et références

Notes

Références 

 Comte Humbert de Marnix de Sainte Aldégonde, État présent de la noblesse belge, 2003-2014, Collection "État présent", Brussels:

 Prince Charles-Louis de Merode, Bertrand Maus de Rolley, Jean-Claude de Troostembergh, État présent de la noblesse belge, 2017, Collection "État présent", Brussels:

 Luc Duerloo, Paul Janssens, Wapenboek van de Belgische adel van de  tot de  eeuw, Gemeentekrediet van België, 1992, Brussel:

Voir aussi

Articles connexes 
 Association de la noblesse du royaume de Belgique
 Armorial du Royaume des Pays-Bas
 Armorial de la noblesse belge
 Armorial général de la noblesse belge seconde édition revue et corrigée
 Familles éteintes de la noblesse belge
 Lettres de noblesse
 Liste des faveurs nobiliaires accordées en Belgique sous le règne des rois Albert Ier et Léopold III
Liste des faveurs nobiliaires accordées en Belgique sous le règne du roi Baudouin
 Liste des faveurs nobiliaires accordées en Belgique sous le règne du roi Albert II
 Liste des faveurs nobiliaires accordées en Belgique sous le règne du roi Philippe
 Liste chronologique de familles belges
 Liste de devises de familles belges
 Noblesse belge
 Familles subsistantes de la noblesse française

Familles nobles
Nobles de Belgique
 
Liste de nobles